Бобо́шко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бобошко Віра Юріївна (*1993) — українська спортсменка-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.
 Бобошко Костянтин Матвійович (1918—1994) — гвардії капітан, Герой Радянського Союзу.
 Бобошко Олександр Олександрович (*1971) — український поет.
 Бобошко Тамара Михайлівна (*1937) — радянська і українська оперна співачка (меццо-сопрано).
 Бобошко Юрій Миколайович (1925—1988) — український театрознавець.